Бутандиол:
 1,3-Бутандиол
 1,4-Бутандиол